Euterpe kan syfta på:

 Euterpe – i grekisk mytologi musikens musa
 Euterpe (tidskrift) – en finlandssvensk kulturtidskrift
 Euterpe (växter) – ett släkte av enhjärtbladiga växter
 Euterpe (pianomärke) – ett pianomärke som, oberoende av varandra, dels använts av The Peek & Son Piano Company, New York, dels av den tyska tillverkaren C. Bechstein.
 27 Euterpe – en asteroid